Caietan

 Benoît Caietan, pape ;
 Henri Caietan, cardinal,  ;
 Thomas de Vio, dit Caietan ou Cajétan, cardinal, (1469-1534).